NSI, ou Nsi, est un sigle ou une abréviation qui peut faire référence à :
 l'enseignement de spécialité Numérique et sciences informatiques, au lycée, pour la préparation du baccalauréat général, en France ;
 le code AITA de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, au Cameroun ;
 Nigerian Sign Language, la langue des signes nigériane ;
 National Security Intelligence, Bangladesh ;
 National Space Institute ;
 National statistical institute, en bulgare : Национален статистически институт (НСИ), l'institut national de statistiques de la Bulgarie ;
 NSÍ Runavík, club de football féroïen basé à Runavík ;
 N.Si ou NSi-KLS, Nouvelle Slovénie - Parti chrétien populaire, parti politique de Slovénie ;
 Nestlé Sources International, une société ancêtre de Nestlé Waters ;
 Network Solutions, LLC - anciennement Network Solutions, Inc. ;
 Nouvelle sidérurgie industrielle, maison mère de la Sonasid au Maroc ;
 navire de soutien interarmées, un projet militaire canadien.